Buffett kan syfta på:

 Jimmy Buffett, amerikansk musiker
 Warren Buffett, amerikansk investerare